Унеченська вулиця  - вулиця на території сучасного міста Харкова.

Основні відомості 

Вулиця розташовується на правому березі річки Немишля, спускаючись від  Краснодарської вулиці до  Пулковської набережної (приблизно в 200-250 м. на захід від перехрестя Краснодарської та проспекту Тракторобудівників). По суті, вулиця починається через дорогу від Харківської загальноосвітньої школи № 101. Спускаючись до набережної (близько 250 м.), вулиця впирається в берег річки і численні болота. Однак на іншому березі Немишлі до неї виходить однойменний провулок, який також губиться в заплаві річки .

Примітки 

Унеченська